«Венсан, Франсуа, Поль и другие» () — кинофильм режиссёра Клода Соте. Экранизация романа Клода Нерона. Французская премьера фильма состоялась 20 октября 1974 года.

Сюжет 
Их четверо друзей — хозяин мастерской Венсан, медик Франсуа, писатель Поль и боксёр Жан, и они каждый выходной собираются вместе, чтобы обсудить свои проблемы. А проблем-то полным-полно. Венсан, Франсуа и Поль испытывают кризис середины жизни.

Венсан разорился, теперь он должен кучу денег, любовница его бросает, а жена требует развода. У Франсуа происходит крушение идеалов — его платная клиника далеко не преуспевает, а жена изменяет ему с разными мужчинами. У Поля тоже дела не идут — его книги не издаются.

Жан молод, Венсану он как сын. Он неплохой боксёр, но и у него проблемы. Его подруга беременна, и они испытывают трудности. Для того чтобы как-то выйти из положения, Жан соглашается на бой с очень серьёзным противником.

В ролях 
 Ив Монтан — Венсан
 Мишель Пикколи — Франсуа
 Серж Реджани — Поль
 Жерар Депардьё — Жан Лавалле
 Стефан Одран — Катрин, жена Венсана
 Мари Дюбуа — Люси, жена Франсуа
 Умберто Орсини — Жак
 Людмила Микаэль — Мари, любовница Венсана
 Антонелла Луальди — Джулия, жена Поля
 Катрин Аллегре — Колетта, подруга Жана
 Бетти Беккер — Мириам
 Ив Габриэлли — Мишель

Ссылки 
  
 

Экранизации произведений Клода Нерона
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франции 1974 года
Фильмы Италии 1974 года